«We Were Promised Jetpacks» (переводится Нам обещали реактивные ранцы) — шотландская рок-группа из Эдинбурга, играет в составе: Адам Томпсон (вокал, гитара), Майкл Палмер (гитара), Шон Смит (бас) и Даррен Лэки (ударные). Дебютный альбом группы «These Four Walls» был выпущен в июне 2009 года на лейбле Fat Cat Records. В 2011 году вышел второй полноформатный альбом группы — «In the Pit of the Stomach». Со слов участников группы большое влияние на их становлении и последующее творчество оказали и оказывают такие группы как: Mogwai, The Twilight Sad и Biffy Clyro.

История 
Группа образовалась в 2003 году в Эдинбурге. Свой первый концерт отыграла на площадке школы в рамках конкурса который и выиграла. После, было принято решение о переезде в Глазго. После переезда играли в ночных клубах столицы. В сентябре 2008 года играли на разогреве у Frightened Rabbit в рамках их концертного тура. После тура по рекомендации участников Frightened Rabbit, подписали контракт с лейблом Fat Cat Records .

15 июня 2009 года группа выпустила свой дебютный альбом — «These Four Walls», и презентовала его на площадке King Tut’s Wah Wah Hut в Глазго. Альбом достиг 27-го места Top Heatseekers чарта Billboard. После успеха группа отправляется в концертный тур по США, играя совместные концерты с американскими коллективами. В октябре 2011 года выпустила второй альбом — «In the Pit of the Stomach», который расположился на 5 позиции Top Heatseekers чарта Billboard, позже перекочевав в основной чарт.

Дискография

Студийные альбомы 
 These Four Walls (Июнь 2009)
 In the Pit of the Stomach (Октябрь 2011) (UK Чарт: No. 167)
 Unravelling (Октябрь 2014)
The More I Sleep The Less I Dream (Сентябрь 2018)
 Enjoy The View (Сентябрь 2021)

EPs 
 The Last Place You’ll Look (Март 2010)

Синглы 
 «Quiet Little Voices» / «Let’s Call This a Map» (Май 2009)
 «Roll Up Your Sleeves» / «Back to the Bare Bones» (Июнь 2009)
 «It’s Thunder and It’s Lightning» / «Ships With Holes Will Sink» (Ноябрь 2009)
 «Medicine» / «Building Buildings» (Сентябрь 2011)
 «Human Error» / «Ink Slowly Dries» (Декабрь 2011)
«Hanging In» (Июль 2018)
«Repeating Patterns» (Август 2018)
«If It Happens» (Апрель 2021)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 We Were Promised Jetpacks на сайте лейбла Fat Cat Records

Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы из Эдинбурга